Andrzej Werner – krytyk filmowy
 Andrzej Werner – pływak i trener pływacki
 Andrzej Werner – dziennikarz i działacz społeczny